Саул Асаел Мартинез Алварез (; 29. јануар 1976) бивши је х‎ондураски фудбалер.

Репрезентација 
За репрезентацију Хондураса дебитовао је 2001. године. За национални тим одиграо је 35 утакмица и постигао 16 голова.

Статистика

Спољашње везе 
 

Рођени 1976.
Хондураски фудбалери
Нападачи у фудбалу‎
Фудбалери Насионала (Монтевидео)
Фудбалери Омија Ардије
Фудбалери Шангај Шенхуе
Фудбалери на Копа Америци 2001.